QPM-241 je Wolfova–Rayetova hvězda v souhvězdí Střelce. Je to jedna z nejsvítivějších známých hvězd. Jas této hvězdy je 4,5 milionkrát větší než jas Slunce. Navzdory vysoké svítivosti je hvězda ovlivňována mezihvězdnou extinkcí a je
proto pozorovatelná pouze na infračervených vlnových délkách.

Reference 

Wolfovy–Rayetovy hvězdy
Hvězdy v souhvězdí Střelce